

Patronyme 

 Louis Caubet (1865-1945), officier de marine français.
Rose Caubet (1842 -1923), couturière et cafetière française proche des milieux anarchistes.
 Suzanne Caubet (1898-1980), actrice, chanteuse et autrice franco-américaine.

Toponyme 

 Le cratère Caubet, petit cône volcanique adventif du Piton de la Fournaise, le volcan actif de l'île de La Réunion (France).

Liens externes